La Rossignola di Perenzo è una cultivar di olivo istriana. Le piante di rossignola sono molto rustiche, hanno un portamento compatto, mediamente assurgente con rami che presentano internodi corti. È molto resistente all'occhio di pavone, al freddo, alla siccità, alla grandine (le olive non si staccano) e all'umidità.

Se non viene potata adeguatamente rischia di contrarre la fumaggine e il mezzograno di pepe a causa della compattezza elevata della chioma.

La resistenza alla mosca è elevata nei primi mesi estivi ma non in fase di maturazione.

Le foglie sono coriacee e tondeggianti con la spina ricurva verso il basso.la pianta risulta autofertile, con fioritura molto tardiva.

La produttività è elevata e costante.

L'oliva è medio piccola ricca in olio. L'invaiatura è medio tardiva.  L'inolizione precoce.

L'olio prodotto è aggressivo di un fruttato medio intenso con piccante e amaro elevati e si colloca ad un livello alto per caratteristiche salutistiche e qualitative visto l'elevato livello di polifenoli.

Le rese al frantoio sono elevate.

Cultivar di olivo